|-
| 82101 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82102 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82103 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82104 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82105 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82106 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82107 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82108 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82109 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82110 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82111 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82112 - || || 20 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82113 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82114 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82115 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82116 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82117 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82118 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82119 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82120 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82121 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82122 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82123 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82124 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82125 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82126 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82127 - || || 27 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82128 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82129 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82130 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82131 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82132 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82133 - || || 18 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82134 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82135 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82136 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82137 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82138 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82139 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82140 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82141 - || || 29 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82142 - || || 20 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82143 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82144 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82145 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82146 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82147 - || || 26 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82148 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82149 - || || 30 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82150 - || || 30 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82151 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82152 - || || 23 de març, 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 82153 - || || 23 de març, 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 82154 - || || 24 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82155 - || || 24 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82156 - || || 31 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82157 - || || 26 de març, 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 82158 - || || 26 de març, 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 82159 - || || 27 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82160 - || || 24 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82161 - || || 14 d'abril, 2001 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 82162 - || || 14 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82163 - || || 15 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82164 - || || 1 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82165 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82166 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82167 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82168 - || || 17 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 82169 - || || 18 d'abril, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 82170 - || || 17 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 82171 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82172 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82173 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82174 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82175 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82176 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82177 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82178 - || || 18 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 82179 - || || 22 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 82180 - || || 23 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 82181 - || || 24 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82182 - || || 22 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 82183 - || || 25 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 82184 - || || 26 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 82185 - || || 27 d'abril, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 82186 - || || 28 d'abril, 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 82187 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82188 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82189 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82190 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82191 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82192 - || || 28 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 82193 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82194 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82195 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82196 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82197 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82198 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82199 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82200 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
2